Jetta может означать:

В технике 
  — автопроизводитель из Китая, принадлежащий СП FAW-Volkswagen.
 Volkswagen Jetta — модель автомобиля немецкой компании Volkswagen.

Люди
 Джетта — британская инди-поп и рок-певица.
 Джетта Гудал — американская актриса эпохи немого кино.

Другое
 544 Jetta — астероид.